Under the Radar  – album dei Little Feat del 1988
 Under the Radar  – album dei Grade del 1999
 Under the Radar  – album di Daniel Powter del 2008
 Under the Radar  – rivista statunitense
 Under the Radar  – film del 2004 diretto da Evan Clarry